Vata puede designar:

 Vata (Líder Húngaro) Cabecilla líder de la Revuelta de Vata, un alzamiento de paganos contra cristianos en el Reino de Hungría en 1046; 
 Vata, dentro de la medicina  ayurvédica, principal dosha que se corresponde con un metabolismo rápido que controla el movimiento de todo el cuerpo; o
 Vata género de escarabajos.

de:Vata
en:Vata
fr:Vata
it:Vata
ja:ベンツ
sk:Vata (rozlišovacia stránka)